II Игры стран СНГ — международные спортивные соревнования, которые пройдут с 3 августа по 15 августа 2023 года в Минске (Республика Беларусь).

Примечания 

Соревнования в СНГ
Международные спортивные соревнования в Белоруссии